Cabana del Moliner (Abella de la Conca), cabana del municipi d'Abella de la Conca, de la comarca del Pallars Jussà
 Cabana del Moliner (Guàrdia de Noguera), cabana de la vila de Guàrdia de Noguera, en el terme municipal de Castell de Mur, de la comarca del Pallars Jussà